Sapo se puede referir a:
 un tipo de batracio del orden Anura;
 más específicamente a la familia Bufonidae;
 un tipo de pez Halobatrachus didactylus;
 en plural, sapos, es uno de los nombres comunes de la planta Antirrhinum majus, también llamada boca de dragón;
 el juego del sapo;
 Sapo, personaje de Marvel Comics;
 el río Sapo, en El Salvador;
 el Parque nacional Sapo, en Liberia;
 Servicio de Seguridad Sueco por su abreviatura Säpo;
 SAPO (Servidor de Apontadores Portugueses), empresa portuguesa de servicios de Internet; o
 SAPO (Samočinný počítač), primera computadora de la República Checa.